Sassau, nach alter Schreibung mit langem s Saſsau, eine Namensbildung aus Sasse und Au, ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Sassau (Walchensee), Insel im Walchensee
 ehemalige Ortschaft in Ostpreußen, siehe Swetlogorsk#Geschichte
 Sassau (Breitbrunn), Gemeindeteil von Breitbrunn
 Sassau (Chiemsee), Halbinsel im Chiemsee

Siehe auch:
 Sossau